Genius+Soul=Jazz – album amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w 1960 roku. Muzykowi w nagrywaniu piosenek towarzyszyli członkowie zespołu Counta Basie’a, a za aranżację płyty odpowiedzialny był Quincy Jones.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Raya Charlesa
Albumy muzyczne wydane w roku 1960
Albumy Impulse! Records